Târlea este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Elena Lavinia Târlea (n. 1993), canotoare română
 Ionela Târlea (n. 1976), atletă română

Nume de familie românești